Wengenhausen ist der Ortsname von

 Wengenhausen (Marktoffingen), Ortsteil der Gemeinde Marktoffingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Wengenhausen (Markt Indersdorf), Ortsteil des Marktes Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern